Новоспасский — поселок в Приволжском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Новоспасский.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра села Приволжье.

Население 
Постоянное население составляло 2223 человека (русские 82%) в 2002 году, 2233 в 2010 году.

История
В поздний советский период в поселке работал известный совхоз «Солнечный».

Примечания 

Населённые пункты Приволжского района (Самарская область)